Guarianthe (возможное русское название Гуарианте) — род многолетних эпифитных и литофитных травянистых растений семейства Орхидные. В настоящий момент в него включают 4 вида и один естественный гибрид.

Род генетически близок с Rhyncholaelia, Brassavola, Cattleyella и Cattleya. Ранее виды входящие в род Guarianthe относили к роду Cattleya. Генетические исследования выявили, что эта группа видов более близка Rhyncholaelia нежели к роду Cattleya. В 2003 году эти четыре вида были выделены в отдельный род Guarianthe.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Gur.

Этимология 
Название Guarianthe образовано из слов: «guaria» в Коста-Рике популярное имя для орхидей и греческого слова άνθος — цветок.

Род не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках чаще используется научное название Guarianthe.

Распространение и экология 
Центральная и Южная Америка 
Эпифиты, реже литофиты на скалах.

Биологическое описание 
Симподиальные растения средних размеров. Псевдобульбы веретеновидные, несут 2 листа.

Листья кожистые, жесткие.

Соцветие верхушечное, многоцветковое.

Цветки красивые, яркие.

Виды 

Виды по Checklist Royal Botanic Gardens, Kew:
 Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins, 2003
 Guarianthe bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins, 2003
 Guarianthe patinii (Cogn.) Dressler & W.E.Higgins, 2003
 Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins, 2003

Охрана исчезающих видов 

Все виды рода Guarianthe входят в Приложение II Конвенции CITES. Цель Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию. Приложение включает все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием; а также другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов из первого списка мог быть установлен эффективный контроль.

Естественные гибриды 
 Guarianthe × guatemalensis (T.Moore) W.E.Higgins, 2004 (Gur. aurantiaca × Gur. skinneri)

В культуре 
Условия культивирования аналогичны растениям рода Каттлея.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 
 Carl L. Withner (1988): The Cattleyas and their relatives. Bd. 1. Timber Press, Portland, Oregon ISBN 0-88192-099-1
 Robert L. Dressler, Wesley E. Higgins (2003): Guarianthe, a generic name for the "Cattleya" skinneri complex. Lankesteriana 7, S. 37–38.
 Cássio van den Berg et al (2000): A phylogenetic analysis of Laeliinae (Orchidaceae) based on sequence data from internal transcribed spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA. Lindleyana 15(2): 96–114.

Ссылки 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Таксономия на сайте Tropicos

Комнатные растения
Орхидные
Травы
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки
Приложения СИТЕС
Многолетние травы